Niekro ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Niekro (1944–2006), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Phil Niekro (1939–2020), US-amerikanischer Baseballspieler